Hinje (gmina Sevnica)
 Hinje (gmina Žužemberk)